Stanhope est un nom porté par des lieux ou des personnes.

Toponyme 

  Australie :
 Stanhope, petite ville dépendant de l'État de Victoria
  Canada :
 Stanhope, communauté rurale au nord de l' 
 Stanhope, ancienne collectivité dependant actuellement de Coaticook, 
 Stanhope sur l'ile de Terre-Neuve
  Royaume-Uni :
 Stanhope, petite ville du comté de Durham en ,
 Stanhope, village de l'arrondissement d'Ashford dans le Kent 
 Stanhope, est une bourgade dans le village de Drumelzier dans les Scottish Borders en 

  États-Unis :
 Stanhope ville de l' 
 Stanhope est un arrondissement (borough) du Comté de Sussex dans le

Patronyme 
Stanhope est un patronyme, porté aussi par les comtes de Harrington, de Chesterfield et les comtes de Stanhope
 Anne Stanhope, décédée en 1587,  de Edward Seymour,  Duc de Somerset
 Charles Stanhope :
 Charles Stanhope (1673–1760), barrister et homme politique britannique ;
  (1708–1736), homme politique britannique ;
 Charles Stanhope, 3 comte de Harrington (1753–1829), général et homme politique britannique, concepteur de la presse Stanhope ;
 Charles Stanhope, 3 comte de Stanhope (1753–1816), scientifique et homme politique britannique ;
 Charles Stanhope, 4 comte de Harrington (1780–1851), militaire britannique ;
 Charles Stanhope, 7 comte de Harrington (1809–1881), aristocrate britannique ;
 Charles Stanhope, 8 comte de Harrington (1844–1917), aristocrate et joueur de polo britannique ;
 , 10 comte de Harrington (1887–1929), militaire et homme politique britannique ;
 , 12 comte de Harrington (né en 1945), aristocrate britannique.
 Doug Stanhope, comédien américain né en 1967
 Edward Stanhope (1840-1893), homme politique britannique
 Esther Stanhope ou Lady Hester Stanhope (1776-1839), aventurière britannique
 Ferdinando Stanhope, partisan du roi Charles I d'Angleterre
 George Stanhope (1805-1866),  de Chesterfield
 James Stanhope (1673-1721),  Stanhope
 James Stanhope (1880-1967),  Stanhope et  comte de Chesterfield 
 John Roddam Spencer Stanhope (1829-1908), peintre anglais
 Jon Stanhope,  Premier ministre du Territoire de la capitale australienne
 Lovell Stanhope (1720-1783), avocat, administrateur et homme politique britannique
 Mark Stanhope (né en 1952), amiral et First Sea Lord de la Royal Navy
 Philip Stanhope :
 Philip Stanhope (1584-1656),  comte de Chesterfield ;
 Philip Stanhope († 1645), colonel de cavalerie durant la guerre civile.  du précédent ;
 Philip Stanhope (1634-1714),  comte de Chesterfield ;
 Philip Stanhope (1673-1726),  de Chesterfield ;
 Philip Stanhope (1694-1773),  de Chesterfield ;
 Philip Stanhope (1732-1768), fils illégitime du précédent et récipiendaire de ses fameuses Letters to his Son ;
 Philip Stanhope (1755-1815),  de Chesterfield, ambassadeur de Grande-Bretagne en Espagne ;
 Philip Stanhope (1714-1786),  comte Stanhope
 Philip Henry Stanhope (1781-1855),  Stanhope ;
 Philip Stanhope (1805-1875),  Stanhope, historien.
 Thomas Stanhope, mort en 1770, un officier de la Royal Navy ;
 William Stanhope :
 William Stanhope (1626–1703), homme politique britannique ;
 William Stanhope, 1 comte de Harrington (mort en 1756), militaire, diplomate et homme politique britannique ;
 William Stanhope (1702–1772), homme politique britannique ;
 William Stanhope, 2 comte de Harrington (1719–1779), général et homme politique britannique ;
 William Stanhope, 11 comte de Harrington (1922–2009), militaire britannique.
 L'Honorable Serena Stanhope, actuellement Serena Armstrong-Jones, Vicomtesse Linley, est la nièce par alliance de la reine Élisabeth II, comme étant l'épouse de David Armstrong-Jones

Autres
 Alexander Stanhope Cobbe dit Alexander Cobbe, général britannique (1870-1931)
 Philip Stanhope Worsley (1835-1866), poète anglais
 Stanhopea, une orchidée dont le nom a été donné en souvenir du  Stanhope

Divers 
 Stanhope Car, voiture américaine construite entre 1904 et 1906 par Twyford Motor Car Company, Brookville en Pennsylvanie,
 Le Stanhope Hotel de New York
 La famille des Spencer-Stanhope, famille britannique qui possède le musée de Cannon Hall dans le village de Cawthorne en Angleterre
 Stanhope et Sunderland, gouvernements britanniques ( et ) entre 1717 et 1721
 Le Stanhope est un attelage pour chevaux, une sorte de petit phaéton
 Stanhope body, carrosserie pour les anciennes voitures fin XIX, début 

Homonymie de patronyme